3 miejscowości w Polsce: 
 Drzeńsko – wieś w woj. lubuskim, w pow. słubickim, w gminie Rzepin 
 Drzeńsko – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Ostrowice
 Drzeńsko – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Malechowo